Pierwszy rząd Marka Ruttego
 Drugi rząd Marka Ruttego
 Trzeci rząd Marka Ruttego
 Czwarty rząd Marka Ruttego